Vespoidea är en överfamilj inom ordningen steklar som omfattar getingar, myror och andra getingliknande steklar.

Systematik  
Nedanståenda familjer anses ingå i överfamiljen för närvarande.
 Getingar (Vespidae) - hit hör släktet Vespula där arten vanlig geting ingår.
 Myror (Formicidae)
 Spindelsteklar (Mutillidae)
 Vägsteklar (Pompilidae)
 Rhopalosomatidae 
 Planksteklar (Sapygidae)
 Dolksteklar (Scoliidae)
 Sierolomorphidae 
 Myrsteklar (Tiphiidae)

Fylogenetiskt släktskap mellan familjerna i Vespoidea baserat på Brothers (1999)

Systematiken är oklar. Nya molekylära studier tyder på att Vespoidea är parafyletisk och att överfamiljen Vespoidea är överlappande med överfamiljen Apoidea..

Källor

Steklar